Eunectes, quattro specie di serpenti, chiamati anche anaconda

Arte e intrattenimento 
 Anaconda, film del 1997 di Luis Llosa
 Anaconda - Alla ricerca dell'orchidea maledetta, film del 2004
 Anaconda 3 - La nuova stirpe, film per la televisione del 2008
 Anaconda, singolo della rapper trinidiana Nicki Minaj
 Anaconda, personaggio dei fumetti Marvel Comics

Luoghi 
 Collina dell'Anaconda, uno dei più grandi giacimenti di rame del mondo
 Anaconda, unincorporated area del Canada, nel Columbia Britannica
 Anaconda, unincorporated area degli Stati Uniti d'America, nel Missouri
 Anaconda, città degli Stati Uniti d'America, nel Montana

Militare 
 Piano Anaconda, progetto militare
 Lavochkin La-250 Anakonda, progetto militare

Software 
 Anaconda, installer della distribuzione Red Hat